Loon  – municipalità delle Filippine
Loon  – località dei Paesi Bassi
Loon  – rapper statunitense
Contea di Loon  – stato del Sacro Romano Impero

Pagine correlate 
Lohn
Lon